Алексей Зайцевский:
 Зайцевский, Алексей Сергеевич (1923—?) — советский футболист и тренер.
 Зайцевский, Алексей Яковлевич (1759—1803) — зарайский купец, один из наиболее известных «богословов» поморских старообрядцев.